Hibiscus bezeichnet 

 in der Botanik eine Pflanzengattung, siehe Hibiskus 
 Hibiscus (Software), Online-Banking-Client für das deutsche HBCI-Protokoll